Ivanovo (Viljevo), naselje u općini Viljevo
Ivanovo (Ivanovska oblast, Rusija) u Rusiji
Ivanovo (Bugarska) u Bugarskoj
Ivanovo (Pančevo, Srbija), selo u općini Pančevo (Banat, Srbija), s bugarskom manjinom